Pocrovca se poate referi la:

 Localități din Republica Moldova
 Pocrovca - localitate centru de comună în raionul Dondușeni
 Pocrovca - sat în cadrul comunei Ciolacu Nou din raionul Fălești
 Localități din Ucraina
 Pocrovca - localitate din Bugeac, regiunea Odesa.
 Pocrovca - sat în raionul Secureni din regiunea Cernăuți (Ucraina)

Localități omonime din Republica Moldova